En tonande glottal frikativa är ett konsonant språkljud. Det tecknas i IPA som  och uttalas som h i nederländska ”haat”.

Egenskaper 
Egenskaper hos den tonande glottala frikativan:
 Den är pulmonisk-egressiv, vilket betyder att den uttalas genom att lungorna trycker ut luft genom talapparaten.
 Den är tonande, vilket betyder att stämläpparna är spända under uttalet och därmed genererar en ton.
 Den är glottal, vilket betyder att den uttalas genom att stämläpparna stänger luftflödet.
 Den är frikativ, vilket betyder att luftflödet går genom en förträngning i talapparaten.

Fonetik
Konsonantljud